Азербайджанская Премьер-лига-2020/21 () — 29-й национальный чемпионат Азербайджана по футболу с участием 8 клубов. Турнир начался 16 августа 2020 года и закончился 19 мая 2021 года.

Изменений в составе участников по сравнению с предыдущим сезоном в лиге не было.

Участники

Таблица 

Впервые за много лет Нефтчи стал чемпионом прервав первенство Карабаха.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Азербайджана на soccerway

2020/2021
Азербайджана
Спорт в Азербайджане в 2020 году
Спорт в Азербайджане в 2021 году